

Prénom 
Servan est un prénom masculin fêté le . D'origine latine, son étymologie est incertaine : de servanus, lui-même dérivé du verbe servare (préserver, sauver) ou de servus (esclave).

Il a pour formes féminines Servane et Servanne.

Saint des églises chrétiennes 
 Servan de Culross ou saint Servan, évêque-abbé de Culross, en Écosse au Royaume-Uni ().

Personnage de fiction 
Le Servan est un lutin des Alpes.

Toponymes 
 Saint-Servan, ancienne commune d'Ille-et-Vilaine rattachée à Saint-Malo depuis 1967.
 Voir aussi le pont roulant de Saint-Malo à Saint-Servan. 
 La rue Servan à Paris doit son nom à Joseph Michel Antoine Servan.
 Le square Servan est une voie du  de Paris.
 Le Servan, un raisin dont le terroir se situait dans les communes de Valbonne, Plascassier, Opio et Biot.

Patronyme 

 Eugène Servan (1823-1876), homme politique français ;
 Joseph Servan (1741-1808), général français ;
 Joseph Michel Antoine Servan (1737-1807), juriste et philosophe français.
  : famille Servan-Schreiber

Notes et références